Лівезень () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Лівезень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Лівезень.
 Лівезень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Стилпень.